Boucicaut wurden mehrere Personen genannt:

 Jean I. Le Maingre († 1368), Marschall von Frankreich
 Jean II. Le Maingre (1366–1421), Marschall von Frankreich, Sohn des vorigen
 Boucicaut-Meister, Notname eines Buchmalers

Boucicaut ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Boucicaut (* 1981), haitianischer Fußballspieler
 Aristide Boucicaut (1810–1877), französischer Unternehmer, Gründer des Warenhauses Le Bon Marché in Paris, des ersten modernen Kaufhauses
 Marguerite Boucicaut (1816–1887), französische Unternehmerin und Wohltäterin, Ehefrau von Aristide Boucicaut

Boucicaut steht für 
 Boucicaut (Métro Paris), eine Station der Métro Paris